Cevic ist der Name von

 Chris Ivan Cevic, US-amerikanischer Theater- und Filmschauspieler sowie Filmproduzent
 Cevic (Schiff 1893), Dampfschiff der White Star Line, Hilfskreuzer im Ersten Weltkrieg